Казахстанско-иорданские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Иорданией и Казахстаном.

История 
Дипломатические отношения установлены в феврале 1993 года.

Посольство Иордании в Казахстане функционирует с апреля 2007 года.

С 2019 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве является Айдарбек Туматов.

Культурное сотрудничество 
В Астане две улицы носят имя Амман и Хусейна бен Талала. В Аммане — улицы Нурсултана Назарбаева и Астаны.

Послы Казахстана в Иордании

Послы Иордании в Казахстане

Ссылки 
Казахстан и Иордания будут развивать сотрудничество в энергетической отрасли

Посольство Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве и Республике Ирак, Палестине (по совместительству)

Казахстан
Иордания